DWH peut désigner :
 Data warehouse (en français, un entrepôt de données), en informatique ;
 CFMU Data Warehouse, en gestion du trafic aérien, le nom d'un système de la CFMU destiné au stockage des informations historiques d'autres systèmes CFMU (stocke également des indicateurs statistiques et de performance utilisés dans les décisions de gestion des flux de trafic aérien).

Référence